Le terme , dans un pays anglophone, peut désigner :

 L' : le ministre de la Justice de l'Australie.
 L' : le ministre de la Justice du Canada.
 L' des États-Unis : () le ministre de la Justice des États-Unis. De même, chaque État a un  ().
 Un  : un avocat aux États-Unis.
 L : le Ministère public ou le ministre de la Justice de la Nouvelle-Zélande.
 Un  : le procureur d'une ville des États-Unis.
 Un  : un Procureur de la Couronne au Canada
 Un  : le procureur d'un Comté des États-Unis.
 Un  : le procureur d'un État des États-Unis.

Le terme proviendrait d'un mot du dialecte anglo-normand de l'ancien français,  atorné, qui signifie personne nommée.

Notes et références